In 1991 werd de 35ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De competitie werd gespeeld van 2 februari tot 9 juni. São Paulo werd landskampioen.

Format
Er namen 20 teams deel aan het kampioenschap. De top vier plaatste zich voor de knock-outfase, de laatste twee clubs degradeerden.

Eerste fase

Knock-outfase
In geval van gelijkspel ging de club met de beste notering in de competitie door. 

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A